Welzig ist der Name von

 Elisabeth Welzig (* 1951), österreichische Journalistin und Buchautorin
 Werner Welzig (1935–2018), österreichischer Autor, Universitätsprofessor an der Universität Wien, Germanist und Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.